Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1963 se dispute du 10 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Jan Lehane.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Navigation 

dames 1963
Beckenham
Sport en Angleterre en 1963
Tennis en juin 1963